Bosznia-Hercegovina
 Kozice, falu Gornji Vakuf községben, Közép-Boszniai kantonban
 Kozice, falu Stolice községben, Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
 Kozice, falu Szalatnok községben, Verőce-Drávamente megyében

 Lengyelország
Kozice, falu Gostynin községben, Gostynin megyében, a Mazóviai vajdaságban
Kozice, falu Gozdowo községben, Sierpc megyében, a Mazóviai vajdaságban
Kozice, falu Krotoszyce községben, Legnica megyében , az Alsó-Sziléziai vajdaságban
Kozice, falu Trojanów községben, Garwolin megyében, a Mazóviai vajdaságban
Kozice, Wałbrzych városrésze, Wałbrzych megyében, az Alsó-Sziléziai vajdaságban